Émanville puede referirse a: 

 Émanville, comuna francesa situada en Eure; o
 Émanville, comuna francesa situada en Sena Marítimo.